Bellardi kan som auktorsförkortning betyda:

 Luigi Bellardi
 Carlo Antonio Lodovico Bellardi

Robotskapade auktorsförkortningar